Улица Зайни Султана () — улица в Вахитовском районе Казани. Названа в честь актёра и режиссера Зайни Султана (Зайни Губайдуллович Султанов, 1892-1952).

География 

Пересекается со следующими улицами:

История 
До революции 1917 года носила название Поперечная 1-я улица или 1-я Поперечно-Захарьевская улица и относилась к 5-й полицейской части г. Казани. В 1914 году постановлением Казанской городской думы улица была переименована в Марджанийский переулок, но реально это название не использовалось. Со второй половины 1920-х гг. называлась улицей Поперечно-Насыри.

Современное название присвоено 26 марта 1958 года.

В первые годы советской власти административно относилась к 5-й части города; после введения в городе административных районов относилась к Сталинскому (с 1956 года Приволжскому, 1935–1994) и Вахитовскому (с 1994 года) районам.

Примечательные объекты 

 №1/16 — усадьба Вали-бая.
№6/19 — здание медресе «Марджания».
 №12 — дом Губайдуллиных.

Примечания 

Улицы Вахитовского района Казани